Die Admiraal de Ruyter war ein 80-Kanonen-Linienschiff der Wreeker-Klasse der holländischen (1808–10), französischen (1810–1814) und später niederländischen Marine (1814–1818), das nach dem Admiral Michiel de Ruyter benannt wurde.

Geschichte 
Die von König Louis Napoleon 1806 in Amsterdam getaufte De Ruyter wurde unter französischer Flagge in Dienst gestellt, nachdem einige Jahre zuvor die Niederlande ihre Unabhängigkeit verloren hatte. Nachdem der König das Schiff in Amsterdam taufte, stellte man fest, dass ein anderer Neubau in Rotterdam ebenfalls De Ruyter hieß oder heißen sollte. Dieses Linienschiff wurde daraufhin nach Piet Pieterszoon Heyn in Admiraal Piet Heyn umbenannt.

Als Bewaffnung war die De Ruyter mit 80 Kanonen ausgestattet. Nach der wiedererlangten niederländischen Unabhängigkeit wurde das Schiff 1815 mit einem Konvoi nach Niederländisch-Indien geschickt um die dortigen Kolonien von den Briten zu übernehmen. Dort wurde 1816 der schlechter Zustand des Schiffes festgestellt. In der Folge wurde es von der kolonialen niederländischen Marine übernommen und als Wachschiff vor Soerabaja eingesetzt. Die altersschwachen De Ruyter wurde 1818 endgültig ausgemustert.

Literatur 
 A. van Dijk: Voor Pampus. De ontwikkeling van de scheepsbouw bij de Koninklijke Marine omstreeks 1860. Den Haag 1987.

Weblinks 
 Admiraal de Ruyter (holländ. Marine) auf threedeeck.org (englisch)
 Amiral de Ruyter (franz. Marine) auf threedeeck.org (englisch)
 Admiraal de Ruyter (niederl. Marine) auf threedeeck.org (englisch)
 Datensatz in Maritiem Digitaal (nl) zum Linienschiff de Ruiter im Maritiem Museum Rotterdam

Segelschiff (Niederlande)
Segelschiff (Frankreich)
Linienschiff (Niederlande)
Linienschiff (Frankreich)
Fregatte (Takelung)
Michiel de Ruyter als Namensgeber